australisch steht für:
 den Staat Australien betreffend
 den Kontinent Australien betreffend, siehe Australien (Kontinent)
 Australische Sprachen, von der Urbevölkerung Australiens gesprochene Sprachen
 Australisches Englisch, australische Variante der englischen Sprache
 Australische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Australiens

Siehe auch: